NGC 3406-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Grote Beer
NGC 3406-2, een sterrenstelsel van ongebruikelijke aard in het sterrenbeeld Grote Beer